Sheehan oder Shehan ist der Familienname folgender Personen:
 Abdullah al-Shehan (* 1976), saudi-arabischer Fußballspieler
 Billy Sheehan (* 1953), US-amerikanischer Bassist
 Bobby Sheehan (* 1949), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Cindy Sheehan (* 1957), US-amerikanische Friedensaktivistin
 Con Sheehan (* 1989), irischer Boxer
 Cristina Sheehan (* 1998), australische Synchronschwimmerin
 Dan Sheehan (* 1998), irischer Rugby-Union-Spieler
 Daniel Eugene Sheehan (1969–1993), römisch-katholischer Erzbischof von Omaha
 Dennis Sheehan († 2015), irischer Tourneemanager
 Dessie Sheehan (* 1949), irischer Snookerspieler
 Douglas Sheehan (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler
 Gary Sheehan (* 1964), kanadisch-schweizerischer Eishockeytrainer
 Harold Leeming Sheehan (1900–1988), britischer Pathologe (siehe Sheehan-Syndrom)
 Heather Sheehan (* 1961), US-amerikanische Performance- und Installationskünstlerin

 Kelly Sheehan (* 1983), US-amerikanische Songschreiberin und Toningenieurin
 Lawrence Shehan (1898–1984), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Baltimore
 Lyndon Sheehan (* 1988), neuseeländischer Freestyle-Skisportler
 Michael Jarboe Sheehan (* 1939), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Santa Fe
 Neil Sheehan (1936–2021), amerikanischer Journalist und Autor
 Pat Sheehan (* 1958), nordirischer Politiker (Sinn Fein)

 Patty Sheehan (* 1956), US-amerikanische Golferin
 Robert Sheehan (* 1988), irischer Schauspieler
 Timothy P. Sheehan (1909–2000), US-amerikanischer Politiker
 William F. Sheehan (1859–1917), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Sheehan-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Sheehan-Inseln, Inselgruppe des William-Scoresby-Archipels, Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Sheehan Mesa, Tafelberg im Viktorialand, Antarktika
 Sheehan-Syndrom, Funktionsausfall des Hypophysenvorderlappens nach einer Entbindung

Siehe auch:
 Sheahan
 Sheean